В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1993, що проходив у рамках Туру WTA 1993, Деббі Грем і Енн Гроссман виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Ренне Стаббс 5–7, 7–5, 7–5.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Ренне Стаббс (фінал)
 Деббі Грем /  Енн Гроссман (Чемпіонses)

 Лінда Вілд /  Одра Келлер (півфінал)
 Луїс Аллен /  Лаура Голарса (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open